Ризнич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ризнич, Амалия (1803?—1825) — первая жена одесского негоцианта сербского происхождения Ивана Ризнича, с весны 1823 по май 1824 года проживавшая в Одессе.
 Ризнич, Иван Иванович (1878—ок. 1920) — офицер ВМФ Российской империи, командир подводной лодки «Святой Георгий», впервые в истории российского флота совершившей дальний океанский поход.
 Ризнич, Пётр Иванович («Дядя», 1890—1966) — югославский театральный режиссёр и культурный деятель общины воеводинских русинов.